

Leimbach, municipalité située dans le land de Rhénanie-Palatinat et l'arrondissement d'Ahrweiler.
 Leimbach, municipalité située dans le land de Rhénanie-Palatinat et l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm.
 Leimbach, municipalité située dans le land de Thuringe et l'arrondissement de Wartburg.

Leimbach, commune du Haut-Rhin.

Leimbach, commune du canton d'Argovie.
 Leimbach, quartier de la ville de Zurich.

Homonymie de toponyme